Plusieurs villes possèdent une rue d'Écosse :

Rue d'Écosse à Bruxelles

Rue d'Écosse à Paris
 Rue d'Écosse à Rouen

Notes et références 

Ecosse